Hygiea može značiti:

 Higeja, grčka božica zdravlja
 10 Hygiea, asteroid